Санта-Хрякус:

 Санта-Хрякус — юмористическое фэнтези известного английского писателя Терри Пратчетта.
 Санта-Хрякус — двухсерийный телевизионный фильм, экранизация одноимённого романа Терри Пратчетта.